Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1992/93 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 1992/93 gemeldet waren und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 14 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpfte nur die Elberfelder SG das Meldekontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Rotation Berlin kam mit 6 Spielerinnen aus (gab allerdings zwei Partien kampflos ab), während mit der Elberfelder SG, dem Hamburger SK, dem SC 1903 Weimar, dem Post SV Dresden, Buna Halle, dem SV 1920 Hofheim und dem TSV Schott Mainz nicht weniger als 7 Vereine die meisten Spielerinnen einsetzten, nämlich 9. Insgesamt kamen 99 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 34 alle Wettkämpfe bestritten hatten. 11 dieser Spielerinnen hatten auch in der Saison 1991/92 alle Partien gespielt und damit noch keinen Wettkampf der Frauen-Bundesliga verpasst, nämlich Gundula Heinatz, Jana Spielmann (beide Post SV Dresden), Anke Koglin, Hannelore Kube (beide SC Weimar), Nicol Zahn, Mira Kierzek (beide SV 1920 Hofheim), Gabriele Just, Katrin Dämering (beide Spielvereinigung Leipzig), Annett Wagner-Michel, Brigitte Burchardt und Antje Riedel (alle Rotation Berlin).

Pro Wettkampf konnte ein Verein zwei Ausländerinnen einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch; insgesamt wurden 10 Ausländerinnen eingesetzt, darunter mit der Ungarin Ildikó Mádl die einzige Trägerin des IM-Titels in der Saison sowie mit der kurz zuvor zum Schweizer Verband gewechselten Barbara Hund eine weitere Großmeisterin der Frauen.

Erfolgreichste Spielerin der Saison war Eveline Nünchert mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Renate Schmidt (Krefelder SK) und Jordanka Mičić (Elberfelder SG), wobei Schmidt 10 Partien spielte, Mičić 11. Als einzige Spielerin erreichte Carola von der Weth (SC Weimar) 100 %, allerdings spielte sie nur eine Partie.

Älteste Spielerin der Saison war die bei der Elberfelder SG spielende Gerda Strässer (* 1931), jüngste Spielerinnen waren die 1977 geborenen Hallenserinnen Claudia Meißner, Claudia Eckhardt und Andrea Müller sowie die Dresdnerin Ulrike Heymann.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1992; CSR = Tschechoslowakei, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, POL = Polen, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

Hamburger SK

Post SV Dresden

Metall Gera

SC 1903 Weimar

Elberfelder Schachgesellschaft 1851

SV 1920 Hofheim

TSV Schott Mainz

Spielvereinigung Leipzig 1899

VdS Buna Halle

USV Potsdam

SSV Rotation Berlin 

Anmerkungen:

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Sigrid Gahn hieß in der Saison 1991/92 Sigrid Bernhardt.
 Petra Feibert hieß in der Saison 1991/92 Petra Feustel.
 Vera Pejtschewa-Jürgens hieß in der Saison 1991/92 Wera Pejtschewa.
 Anja Dahlgrün hieß ab der Saison 1993/94 Anja Ehrke.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 
 Schachkalender 1993. Edition Marco, Berlin 1992, ISBN 3-924833-25-7.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1992
Schach 1993